Moulis-en-Médoc puede referirse a: 

 Moulis-en-Médoc, comuna francesa situada en Gironda.
 Moulis-en-Médoc, denominación de origen  vinícola.